Apocyclops är ett släkte av kräftdjur. Apocyclops ingår i familjen Cyclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Apocyclops